Cinder Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Cinder Mountain (Kanada), in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Cinder Mountain (Coconino County, Arizona)	
 Cinder Mountain (Maricopa County, Arizona)	
 Cinder Mountain (Nevada)	
 Cinder Mountain (New Mexico)